Богатый колодезь (Богатяновский источник) — памятник истории и природы в городе Ростове-на-Дону по Богатяновскому спуску, между улицами Седова и Береговой.

История и описание 

Согласно преданию, молодой государь Пётр Алексеевич, разъезжая по окрестностям с генералами и казачьями старшинами, наблюдал движение русских кораблей к верфи в устье Темерника. Заметив место, где из известнякового склона били родники, государь, утолив жажду из самого полноводного, воскликнул: «Богатый колодезь!».

Это место и получила такое географическое название при составлении первых русских карт земель в низовьях Дона после взятия Азова.

Вблизи урочища Богатый колодезь в 1749 году была основана Темерницкая таможня, с которой начинается биография Ростова-на-Дону. Сам источник стал ориентиром, выбранным для географической привязки крепости во имя Св. Дмитрия Ростовского к берегу реки.

Водою Богатого колодезя пользовались солдаты, офицеры и жители крепости, а также обитатели ближней слободы Полуденки.

В структуре крепости источник оказался на склоне возле артиллерийской пристани; от него проложили «ложбину и трубу для стечения из богатого источника воды» — гидротехническое сооружение, обозначенное на карте Ростовской крепости 1768 года пунктирной линией и литерой С.

Родник, впоследствии названный Богатяновским источником, снабжал водой кварталы города в XIX и начале XX веков. Из него брал воду первый городской водопровод, начавший свою работу в 1860 году. С середины 1920 годов воду из источника используют только для технических целей.

Своими названиями бывший Богатяновский проспект и современный Богатяновский спуск также обязаны Богатому колодезю.

В XIX веке над одним из родников былого урочища Богатый колодезь был сооружён каптаж с небольшой каменной ротондой, которая, неоднократно изменяя облик, существовала до конца 1990-х годов.

В 1988 году источник объявили памятным местом, которое тесно связано с основанием города Ростов-на-Дону.

В преддверии 250-летия Ростова ротонда и площадка вокруг неё были реконструированы и благоустроены с использованием форм промышленной архитектуры конца XIX века, установлена мемориальная доска (архитектор — Борис Пивторак).

Примечания

Литература 
 Волошинова В. Ф., Волошинова Л. Ф. 100 уникальных мест Ростовской области: Иллюстрированный справочник. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011.-176 с., ил. ISBN 978-5-7509-0631-4

Ссылки 
 
 
 

Достопримечательности Ростова-на-Дону
Родники Ростовской области
География Ростова-на-Дону
Охраняемые природные территории Ростовской области
Бассейн Дона